Hortonville kan syfta på:

 Hortonville, New York
 Hortonville, Wisconsin